Rudolf Yelin ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Yelin der Ältere (1864–1940), deutscher Glasmaler, Vater von Ernst Yelin und Rudolf Yelin dem Jüngeren
 Rudolf Yelin der Jüngere (1902–1991), deutscher Glasmaler